Backyardigans: Súper Espía Internacional (The Backyardigans: Super Secret Super Spy originalmente) es la segunda película de la serie infantil animada en CGI Backyardigans. Dado que es una película, en las listas de episodios se lo toma como uno solo mencionando junto al número de capítulo "especial". Es el capítulo 10/20 en orden de temporada 31/40, y respecto de toda la serie.

Títulos 
 Canadá: The Backyardigans: Super Secret Super Spy.
 Latinoamérica: Backyardigans: Súper Espía Internacional.
 Estados Unidos (EUA): The Backyardigans: International Super Spy.

Emisión

Televisión 
 Su estreno en Canadá fue en febrero de 2007.
 Un detalle llamativo es que se estrenó en Latinoamérica el 28 de abril, luego en Inglaterra en agosto del mismo año y en Estados Unidos el 17 de septiembre.

DVD 
 En Canadá, con su estreno en febrero de 2007, se lanzó el 24 de febrero.
 En Estados Unidos se lanzó el 18 de septiembre de 2007, un día después del estreno por televisión. Trae la película más dos episodios extra "El secreto de la nieve" y "Un problema gigante". Trae como características especiales selección de canciones y el Making-of de la canción "La Dama de Rosa", en el cual aparece la canción de fondo y se muestran los distintos procesos, como doblaje, baile, animación y todos los procesos de producción para llegar al video. Están incorporados audios inglés y francés 2.0.

 En julio de 2007, salió en Latinoamérica a través de la productora Fremantle Media (que adquirió los derechos de edición en DVD de las temporadas 2 y 3 de la serie en marzo de 2008), sin traer únicamente el Making-of, y reemplazando el audio francés por el del doblaje al español para América Latina. En Chile y en México no salió ya que poco después saldría en esos países la segunda temporada completa.

Argumento 
Película inspirada en el agente secreto James Bond. Pablo es Secreto, un super espía famoso, al cual siempre se le asignan las misiones más peligrosas y complicadas, y en las que haya que bailar. Tasha, en el papel de la Srta. T, le encarga viajar alrededor del mundo para buscar 3 contenedores PE secretos (los cuales contienen una receta para el desastre), antes de que la Dama de Rosa, encarnada por Uniqua, los pueda conseguir junto a su esbirro Tyrone.

Deberá ir a aquellos lugares, en donde su Contacto Secreto Austin (disfrazado de acuerdo al lugar donde esté) le comunicará con Tasha, quien le dirá en que lugar estarían. La Dama de Rosa estaría al acecho para saber donde está cada contenedor PE.

 Contenedor 1: El primer contenedor PE se encontraba en el edificio de cristal, en el centro de Londres, Inglaterra. Pablo deberá infiltrarse para encontrarlo, sin darse cuenta de que Uniqua lo estaba siguiendo. Afortunadamente, Pablo logra escapar de ella y Tyrone, para que la Srta. T, le ordene el siguiente destino del segundo contenedor PE.

 Contenedor 2: Pablo se dirige a un bar en Suiza donde recibe instrucciones sobre el lugar donde se encuentra el segundo contenedor PE: La Granja Lechera en las montañas. Uniqua escucha esas instrucciones y llega antes que Pablo. Pero Pablo se las ingenua para escapar de Tyrone, quien hace guardia de la entrada. Mientras tanto, Uniqua engaña a Pablo para llevarse el contenedor PE sin que se dé cuenta. Pero Pablo la descubre, y mientras caen hacia un precipicio, le quita a Uniqua el contenedor y escapa, para que la Srta T. le dé la orden sobre el tercer y último contenedor PE.

 Contenedor 3: El último contenedor PE se encontraba en la Isla Tiki, cerca de la playa del Caribe. Pablo recibe la instrucción y se dirige a la Isla Tiki para recuperarlo, sin darse cuenta de que Uniqua lo estaba siguiendo. Una vez llegado, los tres bailan y obtienen el contenedor exitosamente. Pero Pablo los engaña para escaparse. Pero Uniqua no se mostró enojada, ya que aunque Pablo haya recuperado los contenedores PE, tenía un plan B.

Pablo ha cumplido su misión de recuperar los contenedores PE, y a pedido de la Srta. T, regresa a la "Agencia de Super Espías Internacionales", en Miami Beach. Al anochecer, descubre que la Srta. T había desaparecido, y recibe un llamado de la Dama de Rosa (Uniqua), informándole que había secuestrado a la Srta. T. Y para que la recupere, deberá darle los tres contenedores PE.

Pablo, al no tener más remedio, va al cuartel secreto de la Dama de Rosa en el Big Ben para darle (o no) a la Dama de Rosa (Uniqua) los contenedores PE y liberar a la Srta. T, pero Uniqua le revela que lo había engañado, y lo atrapa también. Austin también llega al cuartel disfrazado de un repartidor de Pizzas, pero también es descubierto por Uniqua, y lo atrapa. Furiosa, decide hacer sufrir a Pablo, haciéndole cosquillas, pero Pablo le revela que no las tiene. En ese momento, a causa de un mal funcionamiento, se produce un apagón, y cuando encendieron las luces, descubren que los agentes se escaparon con el último contenedor PE. Pero Uniqua lo obtiene fácilmente revelando que los tres contenedores tenían: ¡Un vaso, leche, y jarabe de Chocolate!

De repente, el Big Ben comenzó a sonar, provocando que a Uniqua se le caiga el jarabe hasta la manecilla del Big Ben. Ella se dirige a la manecilla, pero el tarro se cae al suelo, y Uniqua se tira hacia él, provocando que Tyrone grite horrorizado por perder a su jefa. Así que Pablo, gracias a una pizza, que en realidad era un JetPack, baja hacia Uniqua y el jarabe y los rescata. Mientras bajan, Pablo le dice que es extremadamente lista, como para ser un espía internacional, algo que Uniqua siempre ha querido ser. Pablo no se esperaba a que diga eso, pero como los espías siempre dicen, "Siempre esperan, lo inesperado". Una vez regresan al cuartel, la misión fue terminada, y la Dama de Rosa y Tyrone son designados miembros de la Agencia Internacional de Super Espías. Finalmente van por más leche con chocolate y galletas, a casa de Pablo y así termina la historia.

Canciones 

Esta película está tan nutrida de canciones como todos los episodios de la serie, así como también está el concepto imaginativo que se abarca en la misma. Las canciones son del género jazz e interpretadas por los personajes. La canción de La dama de Rosa es acompañada también por una voz misteriosa, que en la versión en inglés es nada menos que la famosa estrella Cindy Lauper.

 "Super Espía" interpretada por Pablo.
 "Dama de Rosa" interpretada por Tyrone, Uniqua y la voz misteriosa (Cindy Lauper).
 "Ser bueno/malo es mejor" cantada por Pablo, Tyrone y Uniqua.
 "¡Haremos un desastre!" cantada por Tyrone y Uniqua.

La canción "Super espía" tiene un reprise al final cantado por todos juntos, y la canción "Ser bueno/malo es mejor" tuvo dos reprises, cada uno al final de la obtención del contenedor, ya sea segundo o tercero, ya que en el primero es la versión original.

Equipo técnico

Movimientos de referencia y bailes 

 Pablo: Tasha Cooper
 Uniqua: Hattie Mae Williams
 Tyrone: Greg Sinacori
 Tasha: Darlene Dirstine
 Austin: Kristine Frost

Voces

Detalles y Curiosidades 
 Los trajes de baño que Pablo y Uniqua usan camino a la isla Tiki son los mismos que usaron en el episodio "El surf es la moda".
 En Latinoamérica, Discovery Kids transmitió este episodio como un especial de 2 partes, pero Nick Jr. originalmente lo presentó como una película. Esto sucede porque, en su emisión latina, el primer canal no tiene un espacio para películas, y, aprovechando que Noggin ya había hecho la división, lo transmitió como especial. Discovery Kids en 2014, estrenó un bloque de películas llamado Cineclub de Discovery Kids y transmitió este episodio como una película. Actualmente se transmitió en Pluto TV.
 Este episodio tiene una apertura particular, luego del tema de apertura se escucha una versión jazz de este, empezando con los mutuos enemigos (Secreto y La Dama de Rosa) tomando diferentes caminos, y luego presentando a los otros personajes Señorita T, contacto secreto Austin y Tyrone. Luego de eso, Pablo sigue un camino hasta llegar a una pequeña plataforma; al lado de esta dice International Super Spy.
 En la película se pueden encontrar referencias a James Bond:
 Pablo dice que adoro mis aventuras emocionantes y mis cajitas de jugo agitadas. Esto se refiere a que a James Bond le gustaban sus martinis agitados.
 Cuando la Dama de Rosa está por activar la silla que hace cosquillas en donde está Secreto, él pregunta:¿Qué pretende Dama de Rosa, que yo abra la boca?  y ella contesta: Claro que no señor Secreto, quiero que se ría, es una referencia a la película de James Bond Goldfinger, en que el agente pregunta lo mismo que Pablo y el villano dice: No, espero que mueras.
En esta película, censuraron una escena que estaba en el final de la película, cuando todos celebraron tomando la leche de chocolate, Unicua y Tyrone, se dan un beso en la mejilla cada uno. Esta escena no duró ni una semana al aire, y fue cortada después en las repeticiones.

Véase también 

 Backyardigans
 Lista de episodios de la temporada 2 de la serie

Referencias 

Películas de 2007
Películas basadas en series de televisión